EOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Keokuk (Iowa), Stati Uniti